Domenico, nombre italiano equivalente a Domingo, puede hacer referencia a:

 Domenico Ghirlandaio, pintor renacentista italiano. 
Domenico Dragonetti, músico italiano, considerado el primer virtuoso del contrabajo. 
 Domenico Scarlatti, compositor italiano.
 Doménico Chiappe, escritor peruano-venezolano.
Domenico Comparetti, filólogo clásico italiano.